Pis har flere betydninger:

 Slang for Urin – en farveløs til gul væske som består af affaldsstoffer fra kroppen hos dyr og mennesker.
 P.I.S. – en dansk, satirisk tv-serie fra 2001.
 PiS, en forkortelse for det polske politiske parti Prawo i Sprawiedliwość, på dansk Lov og Retfærdighed
 Pis (kommune) – en kommune i Frankrig.

Pis er desuden et lettere vulgært kraftudtryk, der betyder at noget er dårligt.
 Svagpisser – en svag person der ytrer sig negativt fordi han/hun umiddelbart mangler evnen til at gøre det modsatte.

Se også
 Manneken Pis – en statue af en tissende dreng, står i den belgiske hovedstad Bruxelles.
 Jeanneken Pis – det kvindelige modstykke til Manneken Pis.